Осташево или Осташёво — топоним в России:
 Осташёво — фрагментарно сохранившаяся усадьба XVIII века, первоначально принадлежавшая князю А. В. Урусову
 Осташёво — село в Волоколамском районе Московской области, где находится усадьба Осташёво 
 Осташево — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Осташево — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Осташево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области
 Осташево — деревня в Костромской области, где находится дом крестьянина Мартьяна Сазонова 
 Осташево — деревня в Мошенском районе Новгородской области
 Осташево — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость
 Осташево — ойконим в Ярославской области:
 Осташево — деревня в Рыбинском районе
 Осташево — деревня в Даниловском районе
 Осташево — деревня в Мышкинском районе
 Осташево — деревня в Тутаевском районе